Келено, Целено, Келайно () — многозначный термин.

В древнегреческой мифологии 
 Келено — одна из семи плеяд.
 Келено — одна из сестёр-гарпий, персонификация мрака.
 Келено — одна из данаид.

В астрономии 
 Целено — звезда в созвездии Тельца.

Имена греческого происхождения